Louis van Pruisen
Louis Ferdinand van Pruisen (1772-1806)